Alternaria är ett släkte av svampar. Alternaria ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Alternaria